Седейра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ферроль. Занимает площадь 85,86 км². Население — 7412 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Web oficial del ayuntamiento 
 Portal informativo de la localidad
 Portal de enlaces de la localidad
 Portal GÜEB de la localidad

Муниципалитеты Ла-Коруньи